La edición 32.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 27 de mayo y el 5 de junio de 1927 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 75 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 40 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés René Lacoste  logrando el segundo de los tres  títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al estadounidense  William Tilden.

En la competición individual femenina la victoria fue para la holandesa  Kornelia Bouman que lograba su único título en un torneo  del  Gran Slam   al imponerse a la británica  Eileen Bennett.

Palmarés

Cuadros finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1927